Reiteración puede referirse a:

 la iteración, concepto matemático;
 la repetición, acción de repetirse; o
 la reincidencia, concepto jurídico.